Loðmundur kan syfta på följande platser:

Island 

 Loðmundur (bergstopp), Suðurland, 
 Loðmundur (berg), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar